SMF kan syfta på: 

 Svenska Missionsförbundet, nuvarande Svenska Missionskyrkan
 Sveriges Mykologiska Förening
 Sveriges muslimska förbund
 Svenska Marsvinsföreningen
 Små och medelstora företag
 Svenska musikerförbundet
 Simple Machines Forum
 Svenska Musikfestivaler, paraplyorganisation för olika svenska musikfestivaler.
 Studiemotiverande folkhögskolekurs
 Sveriges Möbeltransportörers Förbund